Ста́вка (первоначальное значение «то, что ставят» — походный шатёр, палаточный лагерь как место размещения полководца) — местоположение командующего войсками, его штаб, в более широком смысле — верховное военное управление, в том числе:
 Ставка Верховного Главнокомандующего — орган высшего полевого управления войсками и местопребывание верховного главнокомандующего Российской империи во время Первой мировой войны.
 Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка Верховного Главного Командования) — чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший стратегическое руководство Вооружёнными Силами СССР во время Великой Отечественной войны.
 Главная ставка Гитлера — общее название командных пунктов главнокомандующего вооружёнными силами нацистской Германии Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.
 Императорская Ставка — руководящий орган верховного военного командования в Японской империи в 1893—1945 гг.
 Ставка Верховного главнокомандующего — высший орган управления войсками и отдельными родами войск, а также правоохранительными службами и агентствами Украины, входящий в состав Вооружённых сил Украины, во время российско-украинской войны.

См. также 
 Генеральный штаб
 Главный штаб

Военное управление